НПЗ — аббревиатура от «нефтеперерабатывающий завод» (также тождественно с «нефтеперегонный завод»).
 НПЗ — аббревиатура от «Новосибирский приборостроительный завод», российская компания, производящая оптику.